Voor deelname aan de eindronde van de African Cup of Nations 2002, het CAF kampioenschap voor nationale voetbalelftallen, in Mali moesten de landen, behalve Mali (als gastland) en Kameroen (als titelverdediger) die automatisch waren geplaatst voor de eindronde, zich kwalificeren. Voor de kwalificatie schreven 49 landen zich in.

In een voorronde speelden 42 landen, in een thuis- en uitwedstrijd, om kwalificatie voor de groepsfase. Er waren zeven groepen van vier landen waarbij de eerste twee landen zich plaatsten voor de eindronde.
Algerije, Egypte, Ghana, Nigeria, Senegal, Tunesië en Zuid-Afrika kregen een vrijstelling (zij waren kwartfinalisten in 2000).

Voorronde

Burkina Faso wint met 3–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Guinee wint met 4–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Gabon wint met 5–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Angola wint met 5–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Namibië win met 8–4 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Ivoorkust wint met 7–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Liberia wint met 3–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

De eindstand na twee wedstrijden was 2–2, na strafschoppen (4-2) won Togo en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Congo-Kinshasa won met 3–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Soedan won met 6–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Congo-Brazzaville won met 6–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Burundi won met 4–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Madagaskar won met 2–1  over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

De eindstand was 4–4 over twee wedstrijden, Libië won na strafschoppen (8–7) en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Zambia won 2–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Zimbabwe won met 6–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Mauritius won met 4–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Oeganda won met 5–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Na 2 wedstrijden stond het gelijk (1–1), Lesotho won met 3-2 na strafschoppen.

'Kenia won met 5–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.Guinea-Bissau trok zich terug, Marokko plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi''

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Gekwalificeerde landen

2002 (kwalificatie)